Hans Lützelburger (1495-1526), Duits houtsnijder, ook bekend als Hans Frank
 Hans Frank (Oostenrijks kunstschilder) (1884-1948)
 Hans Frank (Duits oorlogsmisdadiger) (1900-1946)
 Hans Frank (Duits schrijver) (1939-2019)